Sekiya ist der Familienname folgender Personen:

 Katsutsugu Sekiya (* 1938), japanischer Abgeordneter und Minister
 Masanori Sekiya (* 1949), japanischer Autorennfahrer
 Mayu Sekiya (* 1987), japanische Badmintonspielerin
 Natsuki Sekiya (* 1997), japanische Langstreckenläuferin
 Shūichi Sekiya (* 1969), japanischer Biathlet
 Sekiya Toshiko (1904–1941), japanische Komponistin und Opernsängerin